Lu može značiti:
Lu, kemijska oznaka elementa lutecij.
Tai Lu, Tajski narod iz Kine, Tajlanda, Laosa, Burme i Vijetnama, zvani Lu ili Tai Lu.
Lu (narod), narod u Kineskoj provinciji Guizhou.
 Lu (država) iz vremena Razdoblja proljeća i jeseni (722. – 481. pr. Kr.) u povijesti Kine.